Die 11. FIS-Ladies-Winter-Tournee 2010 war eine als Teil des Skisprung-Continental-Cups 2009/10 von der FIS zwischen dem 2. bis 10. Januar veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Baiersbronn, Schönwald/Schonach und Braunlage.

Veranstaltungsorte

Baiersbronn 
Das Auftakteinzelspringen fand am 2. Januar auf der Große Ruhesteinschanze statt.  und  wurden disqualifiziert.

Das zweite Springen fand am 3. Januar statt. ,  und  wurden disqualifiziert.

Schönwald/Schonach 
Das dritte Springen fand am 6. Januar auf der Langenwaldschanze statt.

Braunlage 
Das vierte und fünfte Springen am 9. und 10. Januar auf der Wurmbergschanze wurde wegen starken und anhaltenden Schneefälle und der anhaltende Winde abgesagt.

Endstand der FIS-Ladies-Winter-Tournee 

2010
Fis Ladies Winter Tournee